Ю́рий Ива́нович Журавлёв:
 Журавлёв, Юрий Иванович — руководитель нелегальной разведки КГБ СССР, генерал-лейтенант.
 Журавлёв, Юрий Иванович (1935—2022) — российский математик.